Gargetta är ett släkte av fjärilar. Gargetta ingår i familjen tandspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tandspinnare
Gargetta